Carlos Mortensen, Spaans pokerspeler
 Christian Mortensen, Deens-Amerikaans honderdplusser
 Dale Mortensen, Amerikaans econoom
 Hans Christian Cornelius Mortensen, Deens ornitholoog
 Leif Mortensen, Deens wielrenner
 Malene Mortensen, Deens zangeres
 Martin Mortensen, Deens wielrenner
 Michael Mortensen, Deens tennisser en tenniscoach
 Mikkel Mortensen, Deens wielrenner
 Norma Jeane Mortensen, Amerikaans filmactrice Marilyn Monroe
 Theodor Mortensen, Deens zoöloog
 Viggo Mortensen, Amerikaans filmacteur